De finale van de FA Cup van het seizoen 1992/93 werd gehouden over twee wedstrijden op 15 mei 1993 en 20 mei 1993. Beide duels werden in het oude Wembley Stadium gespeeld. Arsenal nam het op tegen Sheffield Wednesday. Beide teams stonden reeds tegenover elkaar in de finale van de League Cup, waarin Arsenal zich het sterkst had getoond. Arsenal won ook de FA Cup, echter na het spelen van een replay. De finale op 15 mei 1993 was op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Een laat kopbaldoelpunt van Andy Linighan in de tweede verlenging van de replay bezorgde The Gunners de winst, nadat Chris Waddle twintig minuten voor affluiten de gelijkmaker scoorde. Dit was de laatste wedstrijd van David O'Leary als speler van Arsenal. O'Leary speelde meer dan 700 officiële wedstrijden voor Arsenal, maar verkaste naar Leeds United in juli 1993.

Finale

Wedstrijd

Replay

Zie ook 
 FA Cup 1992/93
 Engels voetbalkampioenschap 1992/93
 Football League Cup 1992/93
 Finale League Cup 1993

1993
Arsenal FC
FA
Sportevenement in Londen